Municipio de Lane puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Lane (condado de Warrick, Indiana), un municipio perteneciente al estado de Indiana ubicado en el condado de Warrick.
 Municipio de Lane (condado de Greenwood, Kansas), un municipio perteneciente al estado de Kansas ubicado en el condado de Greenwood.
 Municipio de Lane (condado de Smith, Kansas), un municipio perteneciente al estado de Kansas ubicado en el condado de Smith.